Joachim Barrande – geologo e paleontologo francese
 5958 Barrande – asteroide della fascia principale